Die Jagdgesellschaft ist der Titel von:

 Die Jagdgesellschaft (Film), DDR-Fernsehfilm (1966)
 Die Jagdgesellschaft (Drama), Drama von Thomas Bernhard
 De jachtpartij, Gemälde des niederländischen Malers Adriaen van de Velde, 1669

Siehe auch:
 Jagdgesellschaft
 Operation Zucker: Jagdgesellschaft